Novaesperancense – abitanti di Nova Esperança do Sudoeste
Novaesperancense – abitanti di Nova Esperança do Sul
Novaesperancense – abitanti di Nova Esperança